Садовенко Іван Олександрович — доктор технічних наук, професор. Лауреат державної премії України у галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України.
 Садовенко Світлана Миколаївна — заслужений діяч мистецтв України.
 Садовенко Юрій Едуардович (* 1969) — генерал-полковник РФ.

Див. також 
 Садовий

Примітки